Викерс () — английская фамилия. Известные носители:

 Викерс, Джон (1926—2015) — канадский героический тенор, почётный доктор ряда университетов.
 Викерс, Кэтрин (род. 1952) — канадская пианистка и музыкальный педагог.
 Викерс, Марта (1925—1971) — американская актриса.
 Викерс, Стэнли (1932—2013) — британский легкоатлет, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Риме (1960) в спортивной ходьбе.